

Azienda 
Heartbeat – azienda giapponese sviluppatrice di videogiochi

Cinema 
 Heartbeats – film canadese del 2010 di Xavier Dolan
 Ladra di cuori (Heartbeat) – film del 1946 con protagonista Ginger Rogers e Jean-Pierre Aumont
 Heartbeat – film del 1987 diretto da John Nicolella
 Heartbeat – cortometraggio del 2013 diretto da Giovanni Nodari
 Heartbeat - il canto delle cicale – film del 2019 diretto da Ferdinando De Laurentis

Musica 
 Heartbeat – un'etichetta discografica
Heartbeat – album di Curtis Mayfield del 1979
 Heartbeat: The Abbreviated King Crimson – una raccolta dei King Crimson
 Heartbeat – un album di Ryūichi Sakamoto
 Heartbeat – album di Don Johnson del 1986
 Heartbeat – album dei Bad Boys Blue del 1986
 Heartbeat (心．跳) – un album di Leehom Wang
 Heartbeat – singolo di Paris Hilton
 Heartbeat – singolo dei King Crimson
 Heartbeat – singolo di Buddy Holly
 Heartbeat – singolo di Big Black
 Heartbeat – singolo degli Steps
 Heartbeat – singolo degli Scouting for Girls
 Heartbeat – singolo degli The Fray
 Heartbeat – singolo di Jimmy Somerville
 Heartbeat – singolo di Enrique Iglesias
 Heartbeat – singolo di Justs
 Heartbeats – singolo dei The Knife
 Heartbeat – singolo di Childish Gambino del 2011
 Heartbeat – singolo dei Can-linn del 2014
 Heartbeat – album di Jasmine Rae del 2015
 Heartbeat – singolo di Carrie Underwood del 2015
 The Heartbeats – un gruppo musicale

Televisione 
 Heartbeat – serie televisiva statunitense del 1988
 Heartbeat – serie televisiva britannica del 1992
 Heartbeat – film per la televisione del 1993 con protagonista John Ritter
 Heartbeat – serie televisiva statunitense del 2016